Областната единица () е основна административна единица в Република Гърция, въведена през 2011 година със закона „Каликратис“. Той реорганизира старото административно деление по закона „Каподистрияс“ от 1997 година и замества старите 54 нома със 74 областни единици.

Областни единици